Otago steht für folgende geographischen Objekte:

in Neuseeland:
 Otago (Region), Region auf der Südinsel
 Otago (Provinz), Provinz (1853–1876)
 Otago Harbour, Naturhafen in Dunedin
 Otago Peninsula, Halbinsel in Dunedin
 Central Otago District, Distrikt in der Region Otago

weitere Objekte, die den Namen tragen:
 Otago Central Rail Trail, Wander- und Radwanderweg in der Region Otago
 Otago Central Railway, Eisenbahnstrecke  von Mosgiel bis nach Middlemarch
 Otago Daily Times, Tageszeitung für Otago mit Sitz in Dunedin
 Otagoscharbe, Vogelart aus der Gattung der Kormorane
 Otago Settlers Museum, Museum in Dunedin

in Antarktika:
 Otago-Gletscher, Gletscher in der Ross Dependency
 Otago Spur, Felssporn im Marie-Byrd-Land